Южный Лейте () — одна из провинций республики Филиппины на острове Лейте. 1 июля 1960 года Южный Лейте был выделен из состава провинции Лейте. Население 399 137 человек (2010 год, перепись); по переписи 1903 года — 72 369 человек. Административный центр — город Маасин.

География 
Местность холмистая, часты оползни, последний — оползень в Южном Лейте (2006), в ходе которого погибло свыше 1000 человек.

История 
В истории известна благодаря тому, что здесь 28 марта 1521 высадился иберийский мореплаватель Фернан Магеллан, обративший туземцев в католичество. Тем не менее, долгое время из-за мусульманских нашествий, постоянное население региона было относительно небольшим.

Население 
Национальный состав (2000 год, перепись): 80,8 % висайя, 16,6 % болоханы, 5,1 % себуано, варай-варай и прочие. Основные языки — себуано, варай-варай, волоханский, а из иностранных — английский и испанский.

Административное деление 
В административном отношении делится на 18 муниципалитет и 1 город:

Южный Лейте
Провинции Филиппин